Первая лига 1972/1973 () — 47-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1972/1973
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1972 году
Спорт в Чехословакии в 1973 году